Nury peut faire référence à :

Patronyme 

 Fabien Nury (né en 1976) scénariste de bande dessinée français
 Jérôme Nury (né en 1972),homme politique français

Toponyme 
 Nury (prononciation : ), village polonais.